Movistar Team Women er et professionelt cykelhold for kvinder, som blev etableret med start fra 1. januar 2018. Holdet er baseret i Spanien, og deltager på UCI Women's World Tour i landevejscykling.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

2019

2018

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Spanien
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2018